Саве́евское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Савеево.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Сырокоренское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 80,23 км²
 Расположение: северо-восточная часть Рославльского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Сырокоренским сельским поселением
 на юго-востоке — с Сырокоренским сельским поселением
 на юге — с МО «Город Десногорск»
 на западе — с Богдановским сельским поселением
 на севере — с Ельнинским районом
 Крупные реки: Десна, Большая Присмара.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находились следующие населённые пункты:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Рославльского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году